Братский сельский совет () — входит в состав
Нижнесерогозского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Братское
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Братское 
 с. Заповитное

Примечания